Cot Mataie kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Mataie (kulle), Aceh, 
 Cot Mataie (berg), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar